

Prénom 
Brad est un prénom. Il s'agit de l'abréviation américaine des prénoms et patronymes anglais  et .

Toponyme 

Brad est une ville de Roumanie.

Voir aussi 

 Brad est un groupe de rock américain ;
 Brad est un mot gallois signifiant trahison.